Degen vrouwen is een van de disciplines binnen het onderdeel schermen op de Olympische Zomerspelen 2012. De competitie werd gehouden in het ExCeL Centre in Londen op 30 juli 2012. In totaal namen er 37 atleten uit 21 landen aan dit onderdeel deel.

Formule 
Er wordt geschermd met rechtstreekse uitschakeling. De eerste ronde (32ste finale) is een tabel van 64, waarbij 27 schermers vrijstelling krijgen. Vanaf de tweede ronde (zestiende finale) schermt elke deelnemer. Er wordt geschermd om een derde plaats.

Deelnemersveld

Verloop

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Eindrangschikking

Externe links
 Lijst van gekwalificeerde deelnemers (FIE) 
 London 2012 Fencing 
 Resultaten

Vrouwen degen individueel